Obiang hace referencia a varios artículos:

Personas
 Teodoro Obiang, político ecuatoguineano.
 Teodorín Nguema Obiang, político ecuatoguineano, hijo del anterior.
 Adolfo Obiang Bikó, escritor y político ecuatoguineano, exiliado.
 Benjamín Obiang, futbolista ecuatoguineano.
 Bernard Obiang Bibang, futbolista gabónés.